L'école vétérinaire de Lyon est une expression pouvant désigner :

l'actuelle école vétérinaire de la ville de Lyon : l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement, aussi appelé VetAgro Sup, existant sous cette forme depuis 2010 ;

l'ancienne école vétérinaire de la ville de Lyon : l'École nationale vétérinaire de Lyon, école créée en 1761 et ayant fusionnée en 2010 avec l'ENITA de Clermont-Ferrand pour former l'école actuelle.